Giant Eagle stammt aus dem Englischen und bedeutet „großer Adler“. Es bezeichnet:

 NZL Giant Eagle, eine neuseeländische Silbermünze
 Giant Eagle, der englische Name des bereits ausgestorbenen Haastadlers
 Giant Eagle, ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Pittsburgh